Барилов — русская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Барилов, Александр Николаевич — Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации.
 Барилов, Дмитрий Иванович (1913—1981) — Заслуженный пилот СССР.

Населённый пункт 
 Барилов — хутор в Ракитянском районе Белгородской области России.
 Барилов — село в Радеховском районе Львовской области Украины.